Chordeuma är ett släkte av mångfotingar. Chordeuma ingår i familjen spinndubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinndubbelfotingar
Chordeuma